Томас Та́ллис (, 1505, графство Кент — 23 ноября 1585, Гринвич, под Лондоном) — английский композитор и органист.

Биография 
Таллис учился музыке и был хористом в Королевской капелле (Лондон).
С 1532 работал органистом бенедиктинского монастыря в Дувре (графство Кент), в 1538—1540 — органистом августинского аббатства в Уолтхеме (графство Эссекс), в 1540-42 — певчим в Кентерберийском кафедральном соборе. Став в 1543 регулярным членом Королевской капеллы (), Таллис до конца дней сочинял музыку для королевского двора. Несмотря на решительные перемены в жизни церкви, которые сулило англиканство, Таллис лишь незначительно расширил (в отличие от своего знаменитого ученика и соратника У. Бёрда) жанрово-стилистическую палитру своего творчества и в целом придерживался традиций «католической» вокальной полифонии.

Наиболее значимы его латинские мотеты, написанные по разным литургическим и светским поводам (магнификаты, ламентации, гимны, антифоны, «Sacrae cantiones»), из которых наиболее известен «Spem in alium» (1573) — грандиозный респонсорий для 8 пятиголосных хоров, то есть для 40 голосов. Таллису также принадлежат две полные мессы («Salve intemerata virgo» и «Puer natus est nobis») и ряд отдельных частей мессы. Протестантские антемы Таллиса (всего около 20) зачастую — контрафактуры его же мотетов (например, антемы «Arise, o Lord», «When Jesus went» и «With all our hearts» — три контрафактуры мотета «Salvator mundi»). Антем Таллиса «If ye love me» () — одно из самых популярных его сочинений.

Прижизненных портретов композитора не сохранилось, известные на нынешний день изображения созданы более чем через полтора века после его кончины.

Наследие и признание 
 Уильям Бёрд написал элегию Ye Sacred Muses на смерть Таллиса, её последняя строка: «Скончался Таллис, музыка скончалась».
 Фантазию на тему Таллиса написал Ральф Воан Уильямс (1910).
 В 1973 в Великобритании создан вокальный ансамбль The Tallis Scholars, исполняющий музыку эпохи Возрождения. Его руководитель — Питер Филлипс.
 Полное собрание сочинений Таллиса с 1997 года, на лейбле Signum, начал записывать коллектив Chapelle du Roi под управлением Алистера Диксона. Последний (девятый) том этого собрания вышел в 2005 году.
 В сериале «Тюдоры» роль Томаса Таллиса исполнил британский актёр и музыкант Джо Ван Мойланд.

Сочинения 
 Morning and evening prayer and communion, set forthe in 4 parts, to the song. London,1565.
 Cantiones quae ab argumento sacrae vocantur. London, 1575.

Примечания

Литература 
 Doe P. Tallis. London; New York: Oxford UP, 1968; 2nd ed. 1976.
 Milsom J.R. English Polyphonic Style in Transition: A Study of the Sacred Music of Thomas Tallis. Diss. Univ. of Oxford, 1983.
 Doe, Paul and Allinson, David: Thomas Tallis // Grove Music Online. N,Y., London, 2001; accessed 5 May 2007 (subscription access)
 Cole, Suzanne. Thomas Tallis and his Music in Victorian England. Woodbridge, UK: Boydell, 2008.

Ссылки 
 Биография, дискография

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1505 году
Умершие в 1585 году
Композиторы по алфавиту
Композиторы Великобритании
Композиторы Возрождения
Композиторы XVI века
Англиканские святые